UFC 283: Teixeira vs. Hill — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 21 января 2023 года на спортивной арене «Jeunesse Arena» в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия.

В главном бою вечера Джамаал Хилл победил Гловера Тейшейру единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. В соглавном бою Брэндон Морено победил Дейвисона Фигейреду техническим нокаутом во 2-м раунде и завоевал титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Подготовка турнира 
Мероприятие ознаменует возвращение промоушена в Бразилию впервые после турнира UFC Fight Night: Ли vs. Оливейра, который проходил в Бразилии в марте 2020 года.

Главные события турнира 
В качестве заглавного события запланирован бой за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, в котором должны встретиться бывший чемпион Гловер Тейшейра (#1 в рейтинге) и Джамаал Хилл (#7 в рейтинге). Изначально Тейшейра должен был участвовать 10 декабря 2022 года в бое-реванше против действующего чемпиона Иржи Прохазки на турнире UFC 282. Однако, из-за тяжёлой травмы плеча, требующей длительного лечения, Прохазка снялся с боя и освободил титул чемпиона. В свою очередь, Тейшейра отказался от нового соперника в бою за вакантный титул и также был снят с турнира. В итоге, на UFC 282 вакантный титул разыгрывался между ближайшими претендентами - Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым, поединок между которыми изначально был запланирован на этом турнире. Бой между ними судьи признали ничейным и титул остался вакантным. На пресс-конференции после турнира президент UFC Дэйна Уайт объявил, что, так как Блахович и Анкалаев не выявили нового чемпиона в полутяжёлом весе, организаторы переназначат заглавное событие турнира в Бразилии и им станет новый бой за вакантный титул чемпиона.

В качестве соглавного события турнира запланирован бой-реванш за объединение чемпионских поясов в наилегчайшем весе между действующим чемпионом данной весовой категории бразильцем Дейвисоном Фигейреду и временным чемпионом мексиканцем Брэндоном Морено (#1 в рейтинге, также бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе). Изначально этот бой возглавлял турнир ввиду отсутствия других титульных поединков в карде. Однако, организаторы пересмотрели своё решение после итогов турнира UFC 282. Бой между Фигейреду и Морено станет четвёртым по счёту титульным противостоянием между этими бойцами под эгидой UFC.

Анонсированные бои 

[*] Для Жозиани Нунис указано место в рейтинге женского легчайшего веса.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Энтони Смит и Алешандри Пантожа являются резервными бойцами для главного и соглавного боёв соответственно на случай снятия с турнира в последний момент одного из основных участников этих поединков.

[**] Смит на 1,5 фунта превысил лимит веса для титульного боя в полутяжёлой весовой категории и не сможет претендовать на чемпионский титул в случае выхода на замену в титульном поединке.

Все основные бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джамаал Хилл vs. Гловер Тейшейра
 Выступление вечера: Жаилтон Алмейда и Исмаэл Бонфим

Последствия турнира 
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и член зала славы UFC Маурисиу Руа проводил на турнире свой последний бой и завершил карьеру бойца, о чём было известно ещё до турнира. После поражения на турнире Гловер Тейшейра также объявил о завершении карьеры.

Дейвисон Фигейреду впервые в своей профессиональной карьере проиграл техническим нокаутом. После поражения на турнире бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе объявил о переходе в легчайшую весовую категорию.

Рекорды 
Джамаал Хилл стал первым чемпионом в истории UFC, попавшим в организацию через Претендентскую серию Дэйны Уайта (DWCS).

Джамаал Хилл установил на турнире рекорд по количеству ударов, нанесённых в одном бою в полутяжёлом весе, как всего выброшенных (402 удара), так и акцентированных (232 удара).

Гловер Тейшейра установил на турнире рекорд по количеству персональных бонусов у одного бойца в полутяжёлом весе - 10 наград ("Лучший бой вечера" - 4 раза, "Выступление вечера" - 4 раза, "Нокаут вечера" - 1 раз, "Удушающий приём вечера" - 1 раз).

Рейтинги бойцов 
24 января после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Шамиль Абурахимов (бывший #15) после поражения на турнире покинул рейтинг тяжёлого веса

Гловер Тейшейра (бывший #2) после поражения на турнире объявил о завершении карьеры и покинул рейтинг полутяжёлого веса

Джефф Молина (бывший #14) покинул рейтинг наилегчайшего веса

См. также 

 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
Международные спортивные соревнования в Рио-де-Жанейро